Het seizoen 2012–2013 was het zevende seizoen dat om het landskampioenschap van Montenegro in het voetbal werd gestreden.

FK Budućnost Podgorica trad aan als titelverdediger, maar moest die afstaan aan FK Sutjeska Nikšić dat onder leiding van coach Dragan Radojičić het eerste nationale kampioenschap in de wacht wist te slepen. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2013/14.

Het seizoen begon op 11 augustus 2012 en eindigde op 1 juni 2013. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 485 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,45 doelpunt per wedstrijd. Topscorers werden Admir Adrović (FK Budućnost Podgorica) en Žarko Korać (FK Zeta), beiden met 15 treffers.

Nieuwkomers dit seizoen waren FK Čelik, in het seizoen 2011-2012 winnaar van de Druga Crnogorska Liga, plus FK Mornar Bar en FK Jedinstvo Bijelo Polje. Die laatste club wist zich niet te handhaven en eindigde op de twaalfde en laatste plaats in de eindrangschikking.

FK Mogren Budva werd één punt in mindering gebracht door de Montenegrijnse voetbalbond, omdat de club verzuimde aan te treden in de eerste speelronde voor het duel tegen FK Mladost Podgorica.

Hoewel FK Budućnost Podgorica en FK Grbalj op respectievelijk de tweede en de vierde plaats eindigden, kregen beide clubs van de nationale bond geen licentie om in het daaropvolgende seizoen deel te nemen aan de UEFA Europa League.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

Geen promovendi, geen degradanten.

Statistieken

Topscorers

Toeschouwers

Zie ook
Montenegrijns voetbalelftal in 2012
Montenegrijns voetbalelftal in 2013
Montenegrijnse voetbalbeker 2012/13

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2012/13